Harman bezeichnet:
 Harman (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Harman, Variante des Namens Hermann
 den rumänischen Ort Honigberg (Hărman)
 Harman (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 eine Substanz aus der Stoffgruppe der Harman-Alkaloide
 Harman International Industries, eine Unternehmensgruppe im Bereich Tontechnik
 Harman Becker Automotive Systems

Siehe auch:
 Haarmann
 Harmon
 Harmen